Denumirea de Elenovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Elenovo, un sat în comuna Blagoevgrad, regiunea Blagoevgrad;
 Elenovo, un sat în comuna Nova Zagora, regiunea Sliven;
 Elenovo, un sat în comuna Popovo, regiunea Tărgoviște.